World Matchplay 1957 — главный турнир в мире снукера, проводившийся в Джерси. Победителем турнира стал Джон Палмен, выигравший в финале у Джейки Ри со счётом 39:34.

Результаты

Ссылки 

 Global Snooker 

World Matchplay (снукер)
1957 год в снукере
Чемпионат мира по снукеру